Bothriopsis – rodzaj węży z rodziny żmijowatych (Viperidae), obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej i Środkowej (Panama).

Gatunki 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Bothriopsis bilineata  
 Bothriopsis chloromelas 
 Bothriopsis medusa 
 Bothriopsis oligolepis 
 Bothriopsis pulchra 
 Bothriopsis taeniata – żararaka żółtopasa

Z analizy filogenetycznej przeprowadzonej przez Carrasco i współpracowników (2012) wynika, że gatunki zaliczane do rodzaju Bothrops nie tworzą kladu, do którego nie należeliby również przedstawiciele rodzaju Bothriopsis; na tej podstawie autorzy uznali Bothriopsis za młodszy synonim rodzaju Bothrops i przenieśli wszystkie gatunki z rodzaju Bothriopsis do rodzaju Bothrops.

Przypisy 

Grzechotnikowate